Ел Триго има више значења:

 Ел Триго (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Триго (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Триго (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Триго (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Триго (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Триго (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Триго (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Триго (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Триго (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Триго (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Триго (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Триго (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Триго (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Триго (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Триго (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Триго (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику